

Aeronautica 
 Albatros D.X – velivolo della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 DX – codice vettore IATA di Danish Air Transport

Informatica 
 DX – codice che individuava alcune versioni dei microprocessori 80386 e 80486
 DX – abbreviazione di DirectX, la libreria multimediale di Microsoft Windows

Wrestling 
 D-Generation X – stable di wrestling

Altro 
 DX – abbreviazione (dal latino dextrum) per destra
 DX – abbreviazione del Codice Morse per distance ("distanza")
 DX – collegamento radio a lunga distanza
 DX – cinquecentodieci nel sistema di numerazione romano
 DX – sistema di scambio di documenti usato ampiamente dagli avvocati britannici, come alternativa rapida ed affidabile al sistema postale. Un indirizzo DX è simile al seguente: DX 12345 Nottingham
 DX – emoticons che si usa sui forum, chat o messaggi telefonici, è simbolo di morte interiore
 DX – denominazione Nikon per i propri sensori APS-C